El Correo Español (littéralement en espagnol ) peut faire référence à :
l’ancien nom d’El Correo, quotidien du Pays basque espagnol ;
El Correo Español, ancien quotidien carliste espagnol.